W49 peut faire référence à :
 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 W49, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W49, la quarante-neuvième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres